«Огней так много золотых» — название песни, а также посвящённой ей скульптурной композиции:
 «Огней так много золотых…» — песня Кирилла Молчанова на стихи Николая Доризо, написанная для кинофильма «Дело было в Пенькове» (1957).
 «Огней так много золотых» — скульптурная композиция в Саратове, посвящённая одноимённой песне.